Гай Корнелий Цетег (Gaius Cornelius Cethegus) може да се отнася за:

 Гай Корнелий Цетег (консул 197 пр.н.е.)
 Гай Корнелий Цетег (сенатор), заговорник от Катилинския заговор 63 пр.н.е.

Вижте също 
 Цетег